ЦПК:

 Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина
 центр повышения квалификации
 центр поддержки клиентов
 центр политического консультирования